Нађа Булатовић је била југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|0
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|2
|1
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1972. || Женски разговори (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1983. || Снохватице (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Лето (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1993. || Срећни људи (ТВ серија) || Комшиница Лолине мајке
|}

Спољашње везе 
 

Српске глумице
Југословенски глумци